Das Juniorinneneinzel der Wimbledon Championships 2021 war ein Tenniswettbewerb in London.

Vorjahressiegerin war Darija Snihur.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 

Juniorinneneinzel
2021